Makeln (zu niederdeutsch/niederländisch maken = machen) steht für vermitteln:

die Tätigkeit eines Maklers
ein Leistungsangebot in der Telekommunikation, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze)#Makeln